Жуковский, Дмитрий:
 Жуковский, Дмитрий Владимирович (1973—2004) — советский и российский футболист.
 Жуковский, Дмитрий Евгеньевич (1866—1943) — учёный, переводчик, издатель философской литературы. Отец Даниила Жуковского.